Балангир:

 Балангир — город в штате Орисса, Индия.
  Балангир — округ в штате Орисса, Индия.